Калергис — фамилия. Известные представители:

 Калергис, Мария (1822—1874) — польская пианистка и покровительница искусств.
 Каллергис, Димитриос (1803—1867) — греческий генерал и политический деятель.
 Игнатиос Каллергис (1892-1964) – генерал-майор греческой армии.
 Куденхове-Калерги, Рихард Николаус (1894—1972) —  австрийский философ, писатель, политик, граф.
 Аояма, Мицуко, графиня Куденхове-Калерги (1874—1941) — жена австрийского дипломата.

См. также 
 Каллиерги, Захария